Koriba peut désigner :
Koriba, la localité située dans le département de Batié au Burkina Faso
Koriba-Kinkininé, la localité située dans le département de Batié au Burkina Faso
Koriba-Tanzou, la localité située dans le département de Batié au Burkina Faso